

Geografia
 Armero – comune della Colombia facente parte del dipartimento di Tolima

Persone
 David Cortés Armero (1992) – calciatore colombiano
 Joaquín Navarro Armero (1988) – calciatore spagnolo
 Pablo Armero (1986) – calciatore colombiano

Altro
 Tragedia di Armero – Eruzione del Nevado del Ruiz del 1985